Маковський — українське і польське прізвище

 д-р Маковський Василь — діяч ЗУНР
 Лукас Маковський (1987) — канадський ковзаняр, олімпійський чемпіон.
 
 Маковський Костянтин Єгорович (1839—1915) — російський живописець.
 Маковський Леонід Петрович — український спортсмен (футбол, футзал), тренер
 Маковський Максим Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Маковський Микола Єгорович (1841—1886) — російський живописець.
 Маковський Спартак Йосипович (1920—2000) — Герой Радянського Союзу.
 Маковський Станіслав (1931—2008) — польський літературознавець, педагог.
 Маковський Тадеуш — польський живописець, примітивіст.
 
 Маковський Федір Григорович (1895—1959) — український етнограф, фольклорист, поліглот.

 Географічні одиниці

 Маковський повіт — один з 37 земських повітів Мазовецького воєводства Польщі.